In 1904/05 werd het tweede Mainvoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. De competitie werd nu een voorronde van de Nordkreisliga. Victoria Frankfurt werd kampioen van de Westmainliga en Hanau 93 van de Ostmainliga, beide clubs plaatsten zich voor de eindronde van de Nordkreisliga, die Hanau kon winnen. De club zou de finale spelen tegen Karlsruher FV maar kreeg slechts twee spelers op de been waardoor ze met forfaitcijfers verloren.

1. Liga

Westmain

De wedstrijden van Hermannia Frankfurt en Frankfurter FC 02 werden geannulleerd.

Ootmain

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Mainvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1904/05